Der Hatzfelder Wasserturm steht für:

 Alter Hatzfelder Wasserturm, 1904 erbaut
 Neuer Hatzfelder Wasserturm, 1983/84 erbaut, siehe Wuppertaler Trinkwasserversorgung